Personen:
Oda van Amay (–634), Belgisch abdis en heilige (feestdag 23 oktober).
Oda van Brabant (–726), Iers of Schots koningsdochter, kluizenaar in Brabant, heilige, naamgeefster van Sint-Oedenrode.
Sint-Oda doorverwijspagina. Afgeleid van Oda van Brabant.
Oda van Canterbury (ook: Oda de Goede, Oda de Strenge) (ca. 880–959), aartsbisschop van Canterbury, heilige.
Oda van Verdun, 11e-eeuws adellijk persoon in Neder-Lotharingen en Brabant.
Oda van Rivreulle (Odette van Rivreulle) (1134–1158), premonstratenzer priorin uit een adellijk geslacht, zalige (feestdag 20 april).
Oda (familie) Japanse familie.
Oda Chikazane (平親真) (ca. 12de eeuw), achterkleinzoon van Taira no Kiyomori.
Oda Nobunaga (織田 信長) (1534–1582), Japans krijgsheer, leider van de Oda-clan.
Oda Nobuhiro (織田信広) (1574), halfbroer van Oda Nobunaga, leider van de Oda-clan.
Eiichiro Oda (1975), Japans mangakunstenaar.
Plaatsen:
Oda (Shimane), een stad in de Japanse prefectuur Shimane.
Oda (Ehime), een gemeente in de Japanse prefectuur Ehime.
Overig:
Officiële ontwikkelingshulp, of  Official Development Assistance, de overdracht van leningen en giften van overheden naar ontwikkelingslanden.
Overige Diensten Aanbieder, een gecertificeerd bedrijf dat gegevens van de slimme meter mag uitlezen en beschikbaar stellen aan particulieren.
ODA (motivatiefactor), Onzekere Dominantie Agressie (bij honden). Hond laat agressie zien met dominantie als motivatie, maar laat ook onzekere signalen zien d.m.v. staart en oren.
Oda (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen.
Oda (bedrijf), een bedrijf uit Sint-Oedenrode, later opgegaan in Ahrend.